61 км — зупинний пункт Криворізької дирекції Придніпровської залізниці
 61 км — зупинний пункт Полтавської дирекції Південної залізниці
 61 км — зупинний пункт Луганської дирекції Донецької залізниці